Jens Juel peut désigner plusieurs personnes :
 Jens Juel (1580 - 1634), gouverneur général de Norvège ;
 Jens Juel (1631 - 1700), diplomate et homme politique danois ;
 Jens Juel (1745 - 1802), peintre danois.